DM i ishockey for kvinder 2017-18 var turneringen om det 28. DM i ishockey for kvinder. Turneringen havde deltagelse af seks hold, der først spillede en indledende runde i to regionalt opdelte puljer, hvorfra alle seks hold gik videre til DM-kvalifikationen, hvor der blev spillet om de to pladser i DM-finalen, der afgjordes som en serie bedst af tre kampe. 

Mesterskabet blev vundet af Hvidovre Ishockey Klub, som i finalen besejrede Herlev Hornets med 2-0 i kampe, og som dermed vandt DM-titlen for fjerde sæson i træk og sjette gang i alt. Bronzemedaljerne gik til Silkeborg Skøjteløberforening af 1896, der vandt DM-medaljer for kvinder for første gang nogensinde.

Stillinger og resultater

Indledende runde

Øst 

Klubberne øst for Storebælt spillede om to pladser i DM-kvalifikationen. Turneringen havde deltagelse af to hold, der spillede en firedobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav fire kampe til hvert hold.

Vest 

Klubberne vest for Storebælt spillede om fire pladser i DM-kvalifikationen. Turneringen havde deltagelse af fire hold, der spillede en firedobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 12 kampe til hvert hold.

DM-kvalifikation 

DM-kvalifikationen havde deltagelse af de to bedste hold fra øst- og de fire bedste hold fra vest-gruppen. De seks hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, og kampene blev afviklet i perioden 2. - 4. marts 2017 i Frihedens Idrætscenter i Hvidovre. De to bedste hold, Hvidovre IK og Herlev Hornets, gik videre til DM-finalerne, mens nr. 3, Silkeborg SF, vandt DM-bronzemedaljer.

Finale 

De to bedst placerede hold i DM-kvalifikationen, Hvidovre IK og Herlev Hornets, spillede DM-finaler om fordelingen af guld- og sølvmedaljer i bedst af tre kampe.

Kilder / eksterne henvisninger 
DIU Stats - Øst kvinder 2017-18
DIU Stats - Kvinder vest 2017-18
DIU Stats - DM-kval. kvinder 2017-18
DIU Stats - Kvindernes DM-finaler 2017-18

Noter 

2017-18
Ishockey i 2017
Ishockey i 2018